

Прізвище 
 Інон Цур () — відомий композитор і музичний продюсер.
 Цві Цур (Цві Чертенко, «Чера», 1923, Ізяслав, Україна — 2004, Ізраїль) — ізраїльський військовик українського походження, 6-й начальник Генерального штабу Армії Оборони Ізраїлю (1961—1963).
 Гаральд цур Гаузен (нім. Harald zur Hausen; нар. 11 березня 1936, Гельзенкірхен, Німеччина) — німецький медик і учений, лауреат Нобелівської премії.
 Крістіна Фазекаш-Цур (угор. Fazekas Krisztina-Zur, 1 серпня 1980) — угорсько-американська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.

Інше 
 Цур — український вислів. 
 Кагал-Цур-Ізраель (івр. קהל צור ישראל‎ — «синагога Скеля Ізраїлева», порт. Sinagoga Kahal Zur Israel) — історична синагога, розташована в районі Ресіфі, штат Пернамбуку, Бразилія.

Див. також 
 Зур